Henrique Valle de Oliveira e Cruz, mais conhecido como Henrique Valle (Rio de Janeiro, 6 de março de 1980), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Francana.

Carreira
Henrique iniciou sua carreira no , passou por , , , , , ,  e Nacional-MG. No exterior, atuou pelo Partizani Tirana da Albânia.

Na seleção brasileira, Henrique teve destaque quando disputou com a Seleção Sub-17 o Campeonato Mundial da categoria em 1997 no Egito. Na oportunidade, o Brasil se sagrou campeão invícto da competição.

Títulos
Brasil
Campeonato Mundial Sub-17 - 1997

Ligações externas

Sambafoot
Ogol
Conteúdo Esportivo

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Esporte Clube Mamoré
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas do Bandeirante Esporte Clube
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do Clube Recreativo e Atlético Catalano
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17